Fuchs László (1924) matematikus
 Fuchs László (1950–1996) zenész, a Budapesti Kamaraszínház volt zenei vezetője, a Hobo Blues Band egykori tagja